Xavi (pronunciado /(t)ʃabi/) es un diminutivo del nombre catalán Xavier /ʃə'bje/, equivalente del castellano Javier. Significado proveniente del griego: Dios del Olimpo. Existe otra variante del mismo que es Xevi. Algunas personas a las que se conoce habitualmente por este diminutivo son:

Xavi Aguado, futbolista español.
Xavi Capellas, compositor español.
Xavi Crespo, baloncestista español.
Xavi Fernández, baloncestista español.
Xavi Giménez, fotógrafo español.
Xavi Hernández, futbolista español.
Xavi Llorens, entrenador de fútbol español.
Xavi Metralla, DJ español.
Xavi Moré, futbolista español.
Xavi Moro, futbolista francés.
Xavi Pascual Vives, entrenador de baloncesto español.
Xavi Pascual Pascual, exjugador y entrenador de balonmano español.
Xavi Pérez, jugador de balonmano español.
Xavi Planas, jugador de pádel español.
Xavi Pons, piloto de rally español.
Xavi Rey, baloncestista español.
Xavi Sastre, entrenador de baloncesto español.
Xavi Simons, futbolista neerlandés.
Xavi Torres, futbolista español.
Xavi Valero, entrenador de fútbol español